Мигра́н Джабуря́н () — армянский борец вольного стиля выступающий в весовой категории до 55 кг. Многократный чемпион Армении. Участник летних Олимпийский игр 2012 года. Мастер спорта международного класса.

Биография 
Родился Мигран Джабурян 6 ноября 1984 года в Армении. Борьбой начал заниматься с раннего детства. Многократно, в своей весовой категории? становился чемпионом Армении. Принимал участие в чемпионатах Европы, где с 2009 по 2012 год регулярно занимал 5-е место. В 2011 году, на чемпионате мира в Стамбуле, вновь заняв 5-ое место, Мигран Джабурян заработал путевку на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне.

Достижения 
 2010 — Победитель чемпионата Армении
 2011 — Победитель чемпионата Армении

Основные соревнования и занятые места

Примечания 

Борцы по алфавиту
Борцы Армении
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года